Regno Unito
Edgefield – parrocchia civile del Norfolk
 Stati Uniti d'America
Edgefield – capoluogo della Contea di Edgefield, Carolina del Sud
Edgefield – villaggio della Parrocchia di Red River, Louisiana